Kermit är ett namn av iriskt ursprung med betydelsen "utan avund eller svartsjuka".

Personer med namnet
 Kermit Cintron, boxare
 Kermit Driscoll, jazzbasist
 Kermit E. Krantz, läkare
 Kermit Erasmus, fotbollsspelare
 Kermit Hunter, dramatiker
 Kermit Love, marionettmästare och skådespelare
 Kermit Roosevelt, flera efterkommande till Theodore Roosevelt
 Kermit Ruffins, jazzmusiker
 Kermit Schaefer, skribent och radioproducent
 Kermit Washington, före detta basketspelare

Se även
 Grodan Kermit